

Шестаковське сільське поселення — сільське поселення, Бобровський район, Воронезька область
 Шестаковське сільське поселення — сільське поселення, Слободський район, Кіровська область